Detta är en lista över sjöar i Kungälvs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Kungälvs kommun.

Lista

Externa länkar

Kungälvs kommun
 Lista